The Bay oder the Bay steht für:

 Hudson’s Bay, eine kanadische Handelskette
 The Bay – Nach Angst kommt Panik, ein US-amerikanischer Horrorfilm
 The Bay (Fernsehserie), eine britische Krimiserie (seit 2019)

Siehe auch:
 Bay (Begriffsklärung)